Qarat al Lusif kan syfta på följande platser:

Irak 

 Qārat al Luşif, kulle, Al-Anbar, 
 Qārāt al Luşif, kullar, Al-Anbar, 

Robotskapade Irakförgreningar